Ше́лест -многозначное слово:
 Шелест — глухой звук шуршания листьев растений, листов бумаги, тканей.

 Шелест — славянская фамилия.

Известные носители фамилии 
 
 Шелест, Алла Яковлевна (1919—1998) — советская балерина.
 
 
 Шелест, Виталий Петрович (1940—2020) — советский и российский физик.
 Шелест, Григорий Леонтьевич (род. 1937) — советский рабочий, новатор производства, Герой Социалистического Труда.
 Шелест, Денис Андреевич (1906—1979) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Шелест, Дмитрий Викторович (1953—1992) — советский и украинский искусствовед.
 
 Шелест, Ольга Владимировна (род. 1977) — российская теле- и радиоведущая.
 Шелест, Пётр Ефимович (1908—1996) — украинский советский партийный и государственный деятель.
 Шелест, Сергей Павлович (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Шелест, Сергей Николаевич (род. 1969) — российский политический деятель.
 Шелест, Тарас Анатольевич (род. 1980) — российский футболист.

Другие значения 
 «Шелест» — франко-итальянский фильм 1955 года.